El término instrumento puede referirse a:

Objetos 

 Instrumento científico.
 Instrumento de medición.
Instrumento de orientación o navegación.
 Instrumentos de vuelo.
 Instrumento musical.
Instrumental quirúrgico, utilizado en cirugía o en cualquier otra área de la medicina.

Topónimos 

 O Instrumento (Bugallido), aldea española de la parroquia de Bugallido, del municipio de Ames, provincia de La Coruña, Galicia.
 O Instrumento (Ortoño), aldea española de la parroquia de Ortoño, del municipio de Ames, provincia de La Coruña, Galicia.

Enlaces externos